Nogometni klub Titov mornar (NK Titov mornar; Titov mornar; Titov mornar Podgora) je bio nogometni klub iz Podgore, Splitsko-dalmatinska županija.

O klubu  
Klub je osnovan 15. kolovoza 1977. godine, te je naslijedio bivši klub "Podgora", koja je djelovala do početka 1970.-ih. Klub se natjecao u Prvenstvu NSO Split, odnosno Splitskoj ligi. Gasi se krajem 1980.-ih.

Uspjesi

Pregled po sezonama

Poveznice 
 Podgora

Izvori 
 nszsd.hr, O savezu, str. 11, preuzeto 17. lipnja 2018. 
 Dušan Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980., str. 121 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 193 

Titov mornar
Titov mornar